Ä је латинично слово које се користи у немачком, финском и шведском језику. У немачком се третира као засебно слово и изговара се као Е.

Примери 
Немачка реч MÄDCHEN (у значењу девојка) изговара се MEDHEN.

Референце

Спољашње везе 
 -{The Nordic graphemes FAQ}-

Латиничка слова